Brückel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Brückel (1881–1980), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Sänger, Synchron- und Hörspielsprecher
 Thomas Brückel (* 1957), deutscher Physiker und Hochschullehrer